Britof je lahko:

 Britof, naselje v občini Kranj
 Britof, zaselek v občini Kanal
 Britof (Centa), naselje v Beneški Sloveniji (Italija)
 britof, narečna beseda za pokopališče
Britof, glasbena skupina (glej seznam slovenskih metal skupin)
Britof, prvi studijski album skupine Britof

naselja v Sloveniji